Bon-Secours (Henegouwen), een dorp in het Belgische Henegouwen
 Bon Secours (bier), een Belgisch bier
 Zusters van Bon Secours, een vrouwelijke congregatie
 Notre-Dame-de-Bon-Secours, een Mariatitel; in het Nederlands is onder meer de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand aan haar gewijd